Finanziere – persona che si occupa professionalmente di investimenti finanziari
 Finanziere – grado militare della Guardia di Finanza
 Finanziere scelto – grado militare della Guardia di Finanza

Altri progetti